Plogstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Sibylle Plogstedt (* 1945), deutsche Publizistin, Journalistin und ehemaliges Mitglied des SDS.
 Ole Plogstedt (* 1968), deutscher Koch.